Tempo může být:

 všeobecně rychlost (zejména vysoká), pohybu, činnosti, hudby apod.
 jeden rytmický pohyb (např. při plavání)
 tempo – v hudbě
 tempo (šachy) – tah v šachu
 tempo (bridž) – v bridži
 Tempo (automobil) – německý výrobce automobilů
 Tempo (vydavatelství) – prvorepublikové vydavatelství bulvárního tisku, které patřilo Jiřímu Stříbrnému
 TJ Tempo Praha – pražský sportovní klub

Externí odkazy